Die Communauté de communes de Cattenom et Environs ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 16. Januar 1986 gegründet und umfasst 20 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cattenom.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Cattenom et Environs
Gegründet 1986